Лихобори — місцевість на півночі Москви. Також може означати:

 Лихобори (станція) — вантажна станція Малого кільця Московської залізниці.
 Лихобори (станція МЦК) — пасажирська станція Московського центрального кільця.
 Лихобори (локомотивне депо) — локомотивне депо Московської залізниці.
 Лихобори (електродепо) — електродепо Московського метрополітену.
 Верхні Лихобори (станція метро) — станція Московського метрополітену.
 Верхні Лихобори (присілок) — присілок, наразі у складі Москви
 Нижні Лихобори — присілок, наразі у складі Москви